s104 kan verwijzen naar:
 s104 (Almere), een stadsroute in Almere
 s104 (Amsterdam), een verkeersweg in Amsterdam
 s104 (Den Haag), een stadsroute in Den Haag die loopt over de Loosduinseweg/Loosduinsekade, een gedeelte van de Oude Haagweg, de Houtwijklaan en een gedeelte van de Escamplaan